Afinitat afectiva
 Afinitat electrònica
 Afinitat protònica
 Afinitat química
 Afinitat (dret)